Le mot shunt peut avoir différentes significations selon le domaine dans lequel il s'applique.

En électrotechnique : 
 un shunt est un dispositif de très faible impédance qui permet au courant de passer d'un point à un autre d'un circuit électrique en utilisant très peu d’énergie. Un shunt de mesure est une résistance de faible valeur utilisée pour mesurer le courant électrique circulant dans un conducteur ; 
 une réactance shunt est une bobine d’inductance destinée à être connectée entre phase et terre, entre phase et neutre ou entre phases dans un réseau pour compenser le courant capacitif.

En médecine, il peut s'agir :
 d'un shunt intra-hépatique par voie transjugulaire ;
 d'un shunt artério-veineux.

En aménagement routier :

"Bretelle" de liaison entre deux axes routiers, autoroutiers ou secondaires, ou encore entre une autoroute et une route secondaire, ou autres ...